Der Glöckner von Notre-Dame bzw. Der Glöckner von Notre Dame bezeichnet:

 Der Glöckner von Notre-Dame, Roman von Victor Hugo (1831)
 Der Glöckner von Notre-Dame (1835), Theaterstück von Charlotte Birch-Pfeiffer 
 Der Glöckner von Notre Dame (1923), Film von Wallace Worsley
 Der Glöckner von Notre Dame (1939), Film von William Dieterle
 Der Glöckner von Notre Dame (1956), Film von Jean Delannoy
 Der Glöckner von Notre Dame (1982), Film von Michael Tuchner
 Der Glöckner von Notre Dame (1996), Film von Gary Trousdale aus den Walt-Disney-Studios
 Der Glöckner von Notre Dame (1997), Film von Peter Medak
 Der Glöckner von Notre Dame (Musical), Musical von Alan Menken und James Lapine (1999)
 Der Glöckner von Notre Dame 2, ein Film von Bradley Raymond

Siehe auch:
 Notre-Dame de Paris (Begriffsklärung)